Санта Марија дел Ринкон има више значења:

 Санта Марија дел Ринкон, Ел Гвахолоте (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Марија дел Ринкон (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику